TranKYouTV es una compañía de distribución y comercialización de música fundada por el productor musical Odanis Salas en 2014 . Con sede en República Dominicana, oficinas en Santo Domingo y Estados Unidos. TranKYouTV ofrece a cientos de sellos discográficos nuevos y establecidos, managers y artistas independientes, distribución digital global de música en cientos de tiendas y plataformas de streaming.

Historia
la empresa “TranKYouTV” estaba fundada en el año 2015, se ha posicionado en el mercado dominicano.

Artistas 
Entre los intérpretes con los que ha trabajado se encuentran: Black Point, Nino Freestyle,MC Albertico, El Futuro Fuera de Órbita, Omega, Lírico en la Casa, El Poeta Callejero, Martha Heredia, Albert06 El Veterano, Yiyo Sarante, street poet, The Perverse, Kid Freestyle.

Lanzamientos

Álbumes

2022 
Los Menores Del Kilo, MC Albertico, Ceky Vininy Chipero (Remix)
Allendi, Mujer Barata
Poeta Callejero, La Tipa De La Foto (Remix)
Nino Freestyle, El Toro
El Soldado, Una Nota
Black Point, El Tirador 2
Yiyo Sarante, Prohibeme Verte

2021 
RIKAR2NES Lovera VIP - Santiago 2021 (En Vivo)
El Fecho RD, Puerto Rico (Remix)
El Shady, PLAQUETEO

2020 
Mr Zeo, Mas De Mi
Mr Zeo, Ganas De Reír

2019 
El Shick, Tenemos Prenda
Nino Freestyle, Suena Rum Rum
Poeta Callejero, Inicios
Stephine Si Me Lo Pega Te Lo Pego
Yomel El Meloso El Malo

2018 
Dj Jouga, Tu Lokotron Remix
Jhon Neon, Trap (Instrumental)

2015 
Yiyo Sarante, Quedate

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 

Compañías discográficas fundadas en 2014